Saraswati kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Saraswati (sjö),

Indien 

 Saraswati Nadī (vattendrag i Indien, lat 26,48, long 74,37), 
 Saraswati (vattendrag), Gujarat, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar